Капан () — распространенный армянский топоним, в дословном переводе означающий «теснина», «перевал»:

География 
 Капан — город в Армении, столица области Сюник.
 Капан (Дзорк) — гавар в исторической области Сюник.
 Капан — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Капан, Капан-Маден — город в Западной Армении, ныне — город Маден в иле Элязыг.
 Капан — крепость в армянском Киликийском царстве к юго-западу от Зейтуна.

Спорт 
 «Капан» — название армянского футбольного клуба «Гандзасар» в 1989—1990 годах (в 1995—1996 годах — «Капан-81»).